La nécropsie est l'autre nom de l'autopsie, l'examen médical des cadavres.

 Nécropsie est le titre d'un roman écrit par Hubert Corbin (Albin Michel, 1995).

 Nécropsie est le titre du premier tome de la série de bande dessinée Le Territoire.